Tjutin ist der Familienname von:

 Fjodor Anatoljewitsch Tjutin (* 1983), russischer Eishockeyspieler
 Igor Wiktorowitsch Tjutin (* 1940), russischer theoretischer Physiker